Simon Colley, bassist, blev i 1978 medlem af bandet Duran Duran, og fortsatte med bandet indtil 1979 hvor han sammen med forsanger Stephen Duffy forlod bandet for at danne bandet The Subterranean Hawks som i 1980 udsendte singlen 'Words Of Hope'

Tjek fødsels- og dødsår
Duran Duran
Bassister fra Storbritannien
Musikere fra England